Стефан Витковский:
 Витковский, Стефан (; 1903—1942) — инженер, изобретатель, руководитель подпольной организации «Мушкетёры».
 Витковский, Стефан (1931—2007) — польский шахматист, международный мастер (1977).